Японська футбольна ліга 1970 — 6-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 5-й раз здобула Тойо Когьо.

Турнірна таблиця

Символічна збірна
 Фунамото Кодзі
 Катаяма Хіросі
 Кобата Мінору
 Ямагуті Йосітада
 Огі Арітацу
 Нельсон Йосімура
 Морі Такадзі
 Міямото Терукі
 Сугіяма Рюіті
 Камамото Кунісіге
 Уеда Тадахіко

Джерела
RSSSF 

1970 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу